De Wereldkampioenschappen darten (of WDF World Cup) is een dartstoernooi georganiseerd door de World Darts Federation. Het toernooi werd gehouden van 23 september 2009 tot en met 27 september 2009 in North Carolina, Verenigde Staten.

Deelnemende landen
Er namen 32 landen deel aan de WDF World Cup 2009.

Heren teams

Laatste 16 tot finale

Heren individueel

Laatste 32 tot finale

Vrouwen individueel

Kwartfinale tot finale

Externe link
 WDF Officiële Website

2009
Darts in 2009
Dartswedstrijd in de Verenigde Staten
Sport in North Carolina
Wereldkampioenschap in de Verenigde Staten